Степное () — посёлок,
Степнянский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320888205. Население по переписи 2001 г. составляло 562 (261/301 м/ж) человека.

Являлось до 2020 года административным центром Степнянского сельского совета, в который, кроме того, входило село
Гарбузы́.

Географическое положение 
Посёлок Степное находится недалеко от истоков рек Иваны и Рябинка.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1930 — дата основания.

Экономика 
 В селе при СССР была молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Степнянский фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Энтомологический заказник местного значения «Степовой». Площадь 5,0 га. Находится на участке у села Степное. Растут лекарственные и красивоцветущие растения. Тут живёт более 40 видов полезных насекомых, в том числе много одиноких земляных пчел, шмелей, бабочек.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 https://vk.com/pstepne